Изохронность колебаний ( «равный» +  «время») — физический термин, обозначающий независимость периода собственных колебаний колебательной системы от амплитуды этих колебаний. Колебания, период которых не зависит от амплитуды, называют изохронными колебаниями.

Изохронность колебаний — одно из типичных свойств линейных систем, но в случае, если эти колебания имеют малые амплитуды, изохронность соблюдается и в нелинейных системах: к примеру, колебания реального маятника, в общем случае описываемые нелинейным законом, часто считаются изохронными, если амплитуда его угловых отклонений достаточно мала.

Изохронность колебаний системы позволяет линеаризовать её математическое описание и существенно упростить решение. Многие учебные задачи содержат замечания, позволяющие считать системы изохронными и, таким образом, описывать их линейными уравнениями.

Изохронными всегда являются прямолинейные колебания под действием позиционной силы.

См. также 
 Математический маятник
 Физический маятник
 Гармонические колебания
 Астрономические часы Федченко
 Позиционная сила

Источники 
 

Теория колебаний